Monumentul lui Alecu Russo din Bălți este amplasat în curtea Universității de Stat „A. Russo”. Monumentul reprezintă un portret sculptural al lui Alecu Russo cu o făclie în mâină, fiind executat din aramă forjată. Monumentul este instalat pe un postament din granit negru.

Referințe
 REGISTRUL monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993. Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 15-17 (3548-3550), 2 februarie 2010, pagina 50. 

Monumente din Bălți